Олджан Адын (; 30 сентября 1985, Балыкесир, Турция) — турецкий футболист, полузащитник.

Карьера 
В течение трёх лет играл за «Фенербахче», после в 2008 году перешёл в «Газиантепспор», и в этом клубе он провёл три сезона.

В 2012 году перешёл в «Трабзонспор». 18 февраля 2012 года в дебютной для себя игре в рамках Лиги Европы отличился забитым мячом в ворота ПСВ, а тот матч закончился поражением «Трабзонспора» со счётом 2:1.

Достижения 
 «Фенербахче»
 Чемпион Турции (2): 2003/04, 2006/07
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Турции: 2015

Примечания

Ссылки 
 Profile at TFF.org
 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Карталспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»